АО «Ситро́никс» (Sitronics Group) — многопрофильная российская ИТ-компания. Sitronics Group специализируется на цифровой трансформации стратегических отраслей экономики России. Компания обладает широкой экспертизой: от производства собственного ИТ-оборудования до разработки и внедрения комплексных решений в области интернета вещей (IoT) и программного обеспечения.

В 2008 году признана крупнейшей в России компанией высоких технологий в рейтинге «Эксперт 400». По итогам 2010 года заняла по объёму выручки 97 место в рейтинге ста крупнейших высокотехнологичных компаний мира (1 место среди компаний Восточной Европы), формируемом аналитической группой «ТАСС-Телеком».

Основной акционер компании — АФК «Система».

Главный офис компании расположен в Москве. География бизнеса охватывает 13 регионов России.

История 
Концерн «Ситроникс» был основан в Зеленограде в мае 1997 года как ОАО «Концерн „Научный центр“», который объединил в себя зеленоградские предприятия, принадлежащие АФК «Система». Впоследствии в него вошли ещё несколько предприятий из других регионов России. В связи с таким расширением 12 января 2005 года концерн объявил о переносе штаб-квартиры из Зеленограда в Москву, а 14 ноября 2005 года был переименован в Концерн «Ситроникс».

На потребительском рынке компания была известна как производитель аудио- и видеотехники, плазменных панелей, мониторов, компьютеров, кухонной техники и мобильных телефонов. В 2004 году компания приобрела российского сборщика и дистрибьютора компьютеров — компанию «Клондайк Компьютерс». С конца 2006 — начала 2007 года концерн «Ситроникс» в рамках реорганизации направления «Потребительская электроника» прекратил производство мелкой бытовой техники, компьютеров, автомагнитол, ЭЛТ-телевизоров, оставив в данном сегменте лишь LCD-телевизоры, приставки для платного телевидения, DVD-плееры, мобильные телефоны, mp3-плееры и Hi-End акустические системы. В октябре 2008 года руководством Компании было принято решение о прекращении выпуска потребительской техники и бытовой электроники под брендом Sitronics в России.

В апреле 2006 года «Ситроникс» и компания Siemens AG подписали соглашение о создании совместного предприятия «Центр инновационных разработок». Основные задачи СП — исследования и разработки в области систем безопасности. Предполагается использовать продукцию для охраны зданий, создания систем видеонаблюдения, противопожарной защиты и оптимизации парковки автомобилей.

14 июня 2007 года компания объявила об открытии «дочерней» компании «SITRONICS Telecom Solutions Pakistan» в городе Лахор, Пакистан.

27 декабря 2007 года инвестиционная комиссия при Правительстве России приняла решение о выделении из Инвестиционного фонда России 26,9 млрд руб. на строительство новой фабрики по производству микросхем по технологии 0,045-0,065 мкм. Общая стоимость проекта, который будет реализовывать компания, составит 58 млрд руб. «Ситроникс» получит в собственность 51 %, а государство — 49 %.

В 2010 году компания начала поставлять SIM-карты для трех крупнейших операторов мобильной связи в России, заняв 60% рынка России и СНГ.

В 2012 году «Ситроникс» провела делистинг акций с Лондонской фондовой биржи.

В 2018 году к компании присоединилось АО «Интеллект Телеком»

В 2019 году подписано соглашение с «Русатом Инфраструктурные решения» о развитии цифровой индустрии городов. В качестве перспективных направлений сотрудничества обозначены внедрение элементов «Умного города», создание технологической инфраструктуры и центров обработки данных (ЦОД) на основе государственно-частного партнерства.

Слияния и поглощения 
В июне 2006 года «Ситроникс» приобрёл 51 % греческого производителя телекоммуникационного оборудования Intracom Telecom за 120 млн евро. Оборот Intracom Telecom в 2005 году составлял 280 млн евро ($334,8 млн).

В 2006 году концерн «Ситроникс» приобрёл 51 % акции компании ЗАО «Восточный Ветер».

В марте 2009 года бывший президент концерна Евгений Уткин выкупил за $50 млн бренд «Квазар-Микро» и бизнес по дистрибуции компьютерного оборудования в России, странах СНГ и Прибалтики, а также в Венгрии и Чехии.

В 2018 году «Ситроникс» стала 100% акционером АО «Концэл». Основная деятельность — утилизация отсортированных материалов, в рамках которого реализуется проект Рециклинг, который позволяет перерабатывать отходы и вторично запускать его в производственный цикл. Также АО «Концэл» осуществляет деятельность по аренде и управлению собственным или арендованным недвижимым имуществом.

В 2020 году Группой компаний было приобретено 100% акций АО «Энвижн груп», специализирующегося на создании кастомизированных сквозных решений для телекоммуникационного сектора. АО «Энвижн Груп» обладает наивысшими партнерскими статусами крупнейших мировых вендоров. В частности, наивысшим статусом Microsoft уровня Gold по трем компетенциям: Collaboration and Content, Cloud Platform, Datacenter, DELL-EMS TITANIUM, ORACLE Platinum Partner, Platinum Лаборатории Касперского и топ-статусами: Cisco Gold Partner, HITACHI Gold Partner, Silver NetApp, Партнер 1С.

В 2021 году «Ситроникс» приобретает Sitronics KT. Компания занимается цифровизацией морской транспортно-логистической отрасли и судоходства. Sitronics KT стала одним из первых разработчиком в мире, продемонстрировавшим Международной Морской Организации (IMO) комплекс технологий автономной навигации (а-Навигация) в реальных условиях, а также успешно реализует проект по разработке «е-Навигации» — единого информационного пространства для взаимодействия всех участников рынка услуг морской логистики.

В 2021 году Sitronics Group приобрела 71,06% российского производителя нано- и микроспутников «Спутникс». «Спутникс» специализируется на производстве спутников массой от 1 кг до 200 кг.

В 2021 году в компании прошел ребрендинг. Все предприятия объединены под единым брендом Sitronics Group.

Собственники и руководство

IPO 
До IPO акционерами «Ситроникса» являлись АФК «Система» (94,5 % акций), немецкая NED Electronic (2,5 %) и менеджмент предприятия (3 %). 7 февраля 2007 года было произведено первичное размещение акций (IPO) компании. Размещение проходило на Лондонской фондовой бирже (GDR), на Фондовой бирже РТС и Московской фондовой бирже (обыкновенные акции). Организатором размещения выступили банки Credit Suisse, Goldman Sachs и ИК «Ренессанс Капитал». Планировалось разместить до 20 % акций при оценке капитализации примерно от $2,5 млрд до $3 млрд что составило бы $500-550 млн. В ходе IPO было привлечено $356,5 млн. Капитализация компании по итогам IPO составила около $2,3 млрд.

Выкуп РТИ 
На май 2011 года акционерами ОАО «Ситроникс» были: АФК «Система» (63,97 % акций), менеджмент компании (7,33 %), компания Melrose Holdings S.A., принадлежащая бывшему президенту компании Евгению Уткину (3,07 %), иные физические лица (7,38 %). Ещё 17,82 % акций «Ситроникса» торговались в виде глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже.

В июле 2011 года в рамках своей реорганизации, АФК «Система» продала принадлежавшие ей 63,074 % акций своей дочерней компании ОАО «РТИ» за $111 млн. 24 февраля 2012 года РТИ направила в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) оферту о выкупе акций и GDR ОАО «Ситроникс», находившихся в свободном обращении, и к 8 июня ей удалось выкупить 36,41 % акций «Ситроникса», увеличив свою долю до 99,48 %. 26 июня 2012 года, в соответствии с российским законодательством, компания РТИ инициировала процедуру принудительного выкупа оставшихся 0,52 % GDR. 23 августа 100 % уставного капитала ОАО «Ситроникс» было консолидировано данной компанией, его акции прошли процедуру делистинга с Лондонской фондовой биржи.

Руководство 
Председатель совета директоров — Алексей Катков. Президент — Николай Пожидаев (с июля 2020 года), ранее занимавший пост финансового директора ПАО «Московская городская телефонная сеть» и директора по финансам Москвы ПАО «МТС».

Деятельность 
Sitronics Group занимается цифровизацией стратегических отраслей экономики, включая судоходство и морскую навигацию, внедрением комплексных решений для умного города и безопасности, а также разработкой IoT-систем и программного обеспечения.

Одним из приоритетных направлений деятельности Sitronics Group является производство собственного IT-оборудования. Компания запустила серийное производство серверов отечественного производства под собственной торговой маркой. Также компания создает зарядную инфраструктуру для электротранспорта по всей России. Компания обладает современной ИТ платформой по мониторингу и управлению оборудованием, включая зарядные станции, которые успешно зарекомендовали себя на рынке зарядных услуг.

Показатели деятельности 
Численность персонала компании, по собственным данным, составляет свыше 1,5 тыс. человек. Суммарные активы за 2006 год составили — $1,65 млрд, что почти в 3 раза больше, чем в 2005 году.

Капитальные затраты компании «Ситроникс» в 2006 году выросли на 85 % — до $87,8 млн, а в 2007 году компания собиралась довести их до $150 млн.

Консолидированная выручка компании по US GAAP за 2009 год составила $1,024 млрд (за 2008 год — $1,401 млрд), чистый убыток — $119,3 млн (за 2008 год чистый убыток $53,9 млн).

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

ИТ-компании России
Полупроводниковые компании России
Производители программного обеспечения России
Производители телекоммуникационного оборудования России
 Ситроникс